

Guerres 
Par ordre chronologique, ce sont :
 La « guerre patriotique de 1812 » est le nom donné en Russie à la campagne de Russie menée par .
 La « Grande Guerre patriotique » est le nom que les Soviétiques donnent aux combats de la Seconde Guerre mondiale sur le front oriental entre la rupture du pacte germano-soviétique le  et la fin du conflit en Europe en mai 1945.
 Le nom de « Guerre patriotique » a été donné par l'Azerbaïdjan à la guerre de 2020 au Haut-Karabagh. Certains participants ont été qualifiés de Héros de la Guerre Patriotique.